Kašić ili Kašić Banjevački je naselje  Općine Pirovac u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalazi se oko 7 kilometara sjeverno od Pirovca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 126 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Šibensko-kninskoj županiji